Корнилий Бороздин:
 Бороздин, Корнилий Александрович (1828—1896) — российский писатель, адвокат.
 Бороздин, Корнилий Богданович (1708—1773) — генерал-аншеф русской императорской армии, стоявший у истоков русской конной артиллерии.